

Aziende 
 Heinr. Böker Baumwerk GmbH – azienda tedesca e americana produttrice di coltelli
 Hermann Heinrich Böker & Company – azienda metalmeccanica tedesca

Persone 
 Alexander Böker (1912-1997) – giornalista tedesco e diplomatico
 Carl Böker (1836-1905) – pittore tedesco
 Hans Böker (1886-1939) – anatomista e zoologo tedesco
 Heinz Böker – psichiatra tedesco
 Johann Josef Böker (* 1953) – storico dell'architettura tedesco
 Markus Böker (* 1966) – attore tedesco
 Moritz Böker (1853-1933) – industriale tedesco
 Peter Boeker (1916-1986) – botanico tedesco
 Robert Böker (fabbricante) (1805-1870) – fabbricante e politico tedesco
 Robert Böker (commerciante) (1843-1912) – commerciante e politico tedesco
 Robert Böker (ingegnere) (1885-1980) – ingegnere tedesco
 Uwe Böker (1940-2020) – filologo tedesco
 Wolfgang Böker (* 1933) – psichiatra tedesco
 Ulrike Müller-Böker (* 1953) – geografa tedesca-svizzera

Pagine correlate 
 Boker (disambigua) – persone di nome Boker